Uummannaq Tunorleq bezeichnet:
 Uummannaq Tunorleq (Insel, Frederikshåbs Umanak), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland
 Uummannaq Tunorleq (Insel, Tallorutit) (auch Uummannaq), Insel im Distrikt Paamiut, Grönland